Анри Альфред Жермен Фроман-Мёрис (; 5 июня 1923, Париж — 2 июля 2018, там же) — видный французский карьерный дипломат правого толка, близкий Валери Жискар д’Эстену и Раймону Барру. Трижды работал во французском дипломатическом представительстве в СССР, в том числе Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в CCCP с 1979 года по 1981 год. Выпускник Национальной школы администрации при премьер-министре Франции, выпуск имени Организации Объединённых Наций (1949 год), основатель целой династии «энарков». Писатель и общественный деятель.

Биография

Начало профессиональной карьеры — воинская служба 
 После окончания Второй мировой войны с сентября 1945 года по апрель 1946 года был прикомандирован в качестве атташе к ставке французского командования в Германии, в Баден-Бадене при штабе генерала Мари-Пьера Кёнига, военного коменданта французской зоны оккупации Германии, будущего маршалла и министра обороны Франции.

Учёба 
 Диплом Свободной школы политических наук, имел университетскую степень лицензиата по литературе
 С 1947 по 1949 год — обучался в Национальной школе администрации при премьер-министре Франции, выпуск имени Организации Объединённых Наций.

Дипломатическая карьера 
 В 1950 году начал дипломатическую карьеру: после окончания ЭНА получил дипломатический ранг секретаря иностранных дел в МИДе Франции.
 1950 год — 1951 год — оставаясь в кадровом составе МИДа, был прикомандирован к Жану Монне, который в тот период проводил идею, ставшую известной позже как «план Шумана», которую озвучил в правительственном заявлении от 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман после получения согласия от канцлера ФРГ Конрада Адэнауера. Монне стал первым председателем созданного при участии нескольких стран «Европейского объединения угля и стали» (ECSC), начавшего свою работу в Люксембурге 10 августа 1952 года и ставшего предшественником Европейской комиссии.
 1952 — 1953 год — первый секретарь в посольстве Франции в Токио (Япония)
 1953 — 1954 год — руководитель дипломатического отдела, Генеральный комиссариат во французском Индокитае
 1954 год — 1956 год — работа в центральном аппарате МИДа Франции: заместитель помощника в кабинете государственного секретаря по иностранным делам
 1956 — 1959 год — первый секретарь в посольстве Франции в СССР, в том числе во время венгерских событий 1956 года
 1959 год — 1963 год — работа в центральном аппарате МИДа Франции: заместитель директора департамента стран Восточной Европы 
 1963 год — 1965 год — работа первым советником во французском представительстве в Каире, в Египте, который в том время входил вместе с Сирией в состав Объединённой Арабской Республики (ОАР) под руководством Насера.
 С 4 апреля 1963 года — сразу после установления дипломатических отношений Франции с ОАР, советник Фроман-Мёрис был поверенным в делах Франции до 8 ноября 1963 года — назначения Послом Франции в ОАР Жака Ру 
 1965 год — 1968 год — работа в центральном аппарате МИДа Франции: начальником службы культурных и научных обменов в составе Генеральной дирекции по культурным и научно-техническим отношениям
 1968 год — 1969 год — работа советником-посланником в посольстве Франции в СССР, в том числе во время вооруженной интервенции советских войск в Чехословакию или так называемой операции «Дунай»
 1969 год — 1975 год — работа в центральном аппарате МИДа Франции: Директором департамента Азии и Океании (курировал Китай, Индию, Французский Индокитай,Японию)
 1975 год — 1979 год — работа в центральном аппарате МИДа Франции: Директором экономического и финансового департамента

 1979 год — 1981 год — Декретом президента Франции на заседании Совета министров назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в CCCP, в том числе во время ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года и последовавшего за ним бойкота Московской летней олимпиады 1980 года. Несмотря на отрицательное мнение посла Фроман-Мёриса, спортивная делегация Франции приняла участие в играх под белым флагом с олимпийскими кольцами Международного олимпийского комитета (МОК).
 1981 год — 1983 год — Чрезвычайный и полномочный Посол Франции в ФРГ
 С 1983 года — оставаясь в кадровом составе МИДа Франции, был отправлен в специальный отпуск (резерв).
 7 декабря 1983 года — на заседании совета министров Франции декретом президента республики по представлению министра иностранных дел было принято решение о возведении в особое личное достоинство Посла Франции (пожизненно). Декрет подписан 18 января 1984 года и опубликован в Официальном журнале Французской республики (вступил в силу) 20 января 1984 года.
 Выполнял отдельные поручения правительства и МИДа Франции

Профессиональная карьера в экономической области 
 1985 год — 1991 год — советник президента инвестиционного банка Париба ()
 1991 год — 1998 год — советник в адвокатской фирме Жанте и партнёры ()
 1984 год — 1997 год — одновременно, член совета управляющих компаниями Philips Франс () и Робер Бош Франс ()

Почётные звания и награды 
 Командор ордена Почётного легиона 
 Офицер ордена «За заслуги» (Франция)

Общественная и научная деятельность 
Посол Франции Фроман-Мёрис вёл активную общественную и научную деятельность, регулярно участвовал в различных международных конференциях, симпозиумах и дебатах во Франции и за её пределами.
 Colloque sur les visions partagées de la France et de l’Ukraine sur l’avenir de la construction européenne, Troisième table ronde: Quelle place pour l’Ukraine dans l’architecture de sécurité européenne?
 Conférence internationale, NATIONALISMES ET RELIGIONS DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX, Lundi 15 janvier 2007, Palais du Luxembourg, Salle Clemenceau, PARIS
 COLLOQUE INTERNATIONAL, «Guerre, diplomatie et opinion. Les négociations de paix à Paris et la fin de la guerre au Vietnam (1968—1975)», Mardi 13 et mercredi 14 mai 2008, Amphithéâtre «Austerlitz» du Musée de l’Armée, Hôtel national des Invalides, Paris
 Conférence du 5 octobre 2009, " Quelles perspectives après les élections en Iran ? ", Intervenant : — Bernard Hourcade, Directeur de recherches au CNRS.
 France-Amériques, Forum du Futur, Conférence du 15 avril 2010, (transcription non relue par l’intervenant), Géopolitique des Religions par Monsieur le Recteur Joseph Maïla, Directeur du Pôle des Religion
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE LAMBALLE- PENTHIEVRE, Mardi 25 mai 2010, OU VA LA RUSSIE ? Par M. Henri FROMENT- MEURICE, ambassadeur de France
 Научная жизнь. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «„ХОЛОДНАЯ ВОЙНА“ И ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ» 27 — 28 июня 2002 г. в Москве прошла международная конференция «„Холодная война“ и политика разрядки». Организатором конференции явились Институт всеобщей истории (ИВИ) РАН совместно с Дипломатической академией МИД РФ при финансовой поддержке проекта Института «Открытое общество» (фонд Сороса)… Важной особенностью конференции стало участие в ней политических деятелей, принимавших участие в процессе принятия политических решений в период разрядки. Так в дискуссии выступили бывший заместитель министра иностранных дел СССР Г. М. Корниенко, посол Франции в СССР в 1970-е годы Анри Фроман- Мерис, шведский дипломат Кристер Вальбек, известные российские дипломаты Ю. Е. Фокин и Ю. В. Дубинин, а также ученый-физик Ю. Н. Смирнов, сотрудничавший с А. Д. Сахаровым в проекте по созданию 50-мегатонной ядерной бомбы. Некоторые из них выступили с докладами.
 Неоднократно выступал в МГИМО МИД РФ с лекциями по различным вопросам международных отношений.

Литературные труды, статьи и мемуары 
См. также в разделе «Ссылки» — отрывки из книг

Собственные книги 
 Une puissance nommée Europe, 1984, Julliard, Paris, 246 p., par Henri Froment-Meurice, ambassadeur de France (см. рецензию на книгу в разделе «Ссылки») ISBN 978-2-260-00359-5, ISBN 2-260-00359-1, ISBN 978-2-260-00359-5, книга получила приз Адольфа Бентинка ()
 Une éducation politique, 1987, Henri Froment-Meurice, ambassadeur de France
 Русский перевод в сборнике: Пьер Жан Реми «Бессмертный город» Пер. с фр. [Т. В. Чугуновой], Анри Фроман-Мерис Политическое воспитание, Пер. с фр. [М. В. Добродеевой, С. А. Ломидзе;: Романы; К сб. в целом : Вступ. ст. Ю. Уварова, с. 5-22. — М. : Прогресс, 1991. — 478 с. — ISBN 5-01-003512-X : Б. ц. ББК 84 (4Фра)
 L’Europe de 1992, espace et puissance: la dimension extérieure du marché intérieur: rapport au ministre des Affaires étrangères. Paris: Documentation française, 1988, par Henri Froment-Meurice, ambassadeur de France, ISBN 2-11-002102-0, ISBN 978-2-11-002102-1
 В составе коллектива авторов: Фроман-Мёрис, Рубинский и др., Советский Союз, Франция и международные кризисы 80-х годов XX века, Антология, Издательство: МГИМО-Университет, 2009 г., Мягкая обложка, 104 стр., ISBN 978-5-9228-0446-2, Тираж: 100 экз. «Советский Союз, Франция и международные кризисы 80-х годов XX века» на Озоне.ру
 Vu du Quai. Mémoires (1945—1983), Froment-Meurice Henri, Date de parution: 14/10/1998, Éditeur : Fayard, Collection : Pour une histoire du Xxème siècle, Code EAN 9782213602073 
 JOURNAL D’ASIE (Chine-Inde-Indochine-Japon 1969—1975), Henri Froment-Meurice, septembre 2005, 488 pages, Editions L’Harmattan, ISBN 2-7475-8270-1 
 Les Femmes et Jésus, Par Henri Froment-Meurice, Paru en : Mars 2007, 130 pages, Collection " L’Histoire à vif ", Editions du Cerf, ISBN 978-2-204-08343-0 — SODIS 8279778 — EAN 9782204083430 
 LA MORT DANS LE CAFÉ, Henri Froment-Meurice, Cométragédie en quinze tableaux, janvier 2008, 141 pages, Editions L’Harmattan, ISBN 978-2-296-04876-8

Собственные статьи 
Посол Франции Анри Фроман-Мёрис опубликовал многочисленные статьи, из которых для примера, можно указать следующие:
 PREUVES (REVUE), Numéro 185, Juillet 1966, grand in-8, 96 pages. Notamment : H. Froment-Meurice : «Machiavel ambigu»
 PREUVES (REVUE), Numéro 197, Juillet 1967, grand in-8, 94 pages. Notamment : H. Froment-Meurice : «Bakounine, les démons et les justes»
 Commentaire, Automne 2005, Volume 28/Numéro 111, POLITIQUE MONDIALE, Henri FROMENT-MEURICE, Contre l’idée d’un " axe " Paris-Berlin-Moscou, pp. 679—682 Commentaire — «La revue Commentaire a pour objectifs d'éclairer ses lecteurs sur toutes les grandes questions qui se posent dans le monde d’aujourd’hui et de défendre les principes qui doivent gouverner les sociétés libérales.» Périodicité : trimestriel (4 numéros par an), Etat de collection : depuis 1979, Editeur: Paris, Julliard, Langue: Français, ISSN 0180-8214
 Commentaire, Été 2007, Volume 30/Numéro 118, POLITIQUE MONDIALE, Henri FROMENT-MEURICE, Quelle politique avec la Russie? pp. 383—388
 Ouest-France — 19/10/2009, L’Europe serait-elle en Asie ? Par Henri Froment-Meurice
 Le Figaro, 07/01/2008, Turquie, Balkans: le verrou du référendum, par Henri Froment-Meurice, ambassadeur de France
 Le Figaro, 26/02/2008, Il faut envisager un «plan B» pour le Kosovo, par Henri Froment-Meurice, ambassadeur de France
 Le Figaro, 04/05/2010, Quelle Europe défendra l’Angleterre ? par Henri Froment-Meurice, L’ancien ambassadeur de France Henri Froment-Meurice analyse le credo européen des trois grands partis politiques britanniques

Некоторые из статей Фроман-Мёриса, выражающие консервативные взгляды  вызывают яростную полемику со стороны левонастроенных кругов

Публикации о Фроман-Мёрисе 
 COLLECTIF — LA REVUE DES DEUX MONDES, Deux mondes, collection «Revue des deux mondes», N°4265, 1 AVRIL 2006, EAN-13 3780248611004, CHRONIQUE DIPLOMATIQUE: в том числе: HENRI FROMENT-MEURICE par Éric Roussel 
 ДИПЛОМАТЫ ВСПОМИНАЮТ. МИР ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, вып. 1. М.: Научная книга, 1997, 506 с.; вып. 2. М.: МИД РФ, 1999, 259 с. Руководитель: Ю. В. Дубинин, Чрезвычайный и Полномочный посол. Авторский коллектив: Ю. А. Алимов, А. А. Брежнев, А. А. Воронин, И. Н. Грушин, А. Ф. Добрынин, В. И. Ерофеев, А. И. Елизаветин, М. И. Иванов, Ю. Б. Кошлев, Г. М. Корниенко, К. Н. Кулматов, A.M. Ледовский, Н. М. Луньков, А. П. Марков, Л. А. Моджорян, А. Н. Николаев, Б. И. Поклад, М. И. Попов, Е. Д. Пырлин, А. А. Рощин, Г. Л. Розанов, Ю. Н. Рахманинов, B.C. Сафрон-чук, Р. А. Сергеев, В. В. Снегирев, В. Г. Солодовников, В. А. Тарасов, С. Л. Тихвинский, Г. Н. Фоминов. Глава В. В.СНЕГИРЕВ, СССР — ФРАНЦИЯ. 1962 г. (Взгляд из советского посольства в Париже)

Семья

Предки Анри — знаменитая французская династия ювелиров 
 Фроман-Мёрис, Франсуа-Дезире (1802—1855) — знаменитый французский ювелир периода историзма. Его произведения имели особый успех на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. Он был другом великого французского поэта и писателя Виктора Гюго, который в 1847 году написал стихотворение «Посвящение господину Фроман-Мёрису», опубликованное в сборнике «Созерцания» () (1856 год). При его наследниках семейное дело продолжалось до 1907 года.
 В 1867 году на Всемирной выставке в Париже другой французский ювелир из династии Фроман-Мерисов выставил бюст императора Наполеона III из цельного аквамарина. По легенде, кристалл, из которого был сделан бюст, нашли на границе Китая.
 Произведения семейной династии ювелиров Фроман-Мёрисов выставлены в лучших музеях Парижа: Лувре, Орсе, музее истории Парижа — Карнавале

Родители 
 Отец: Жерар Фроман-Мёрис () (1896—1985)
 Мать: Элизабэтта, урождённая Лёфевр Понталис () (1897—1985)

Супруга, дети и внуки 
Среди выпускников «энарков» целая семейная династия Фроман-Мёрисов.
 Анри Фроман-Мёрис женился на Габриэле Друй (), сокурснице по ЭНА, которая скончалась в 1993 году. Семейное положение: вдовец с 1993 года.
 Дети: от этого брака родилось три сына (Франсуа, Жан и Марк) и одна дочь (Изабелла).

Сын — Франсуа, тоже выпускник ЭНА, выпуск имени Франсуа Рабле (1973 года), работавший в Государственном совете, в настоящее время — адвокат-партнёр, специализирующийся на вопросах бизнеса в крупной международной адвокатской фирме Саланс и партнёры () . Его имя было связано со скандалом по поводу незаконного финансирования политических партий, в частности в его бытность заместителем генерального секретаря партии «Центр социальных демократов». Судебный процесс состоялся в 1999—2000 годах. Франсуа Фроман-Мёрис был осуждён на восемь месяцев тюрьмы условно, но судимость была снята по амнистии 

 Невестка (жена сына Франсуа) — Анна-Мария Фроман-Мёрис, урождённая Мартинес (), тоже выпускница ЭНА, выпуск имени Пьера Мендес-Франса (1978 года), работает в Счётной палате Франции, офицер ордена Почётного легиона  и ордена «За заслуги» (Франция)
 Имеет внуков.

См. также 
 Посольство Франции в Москве
 Национальная школа администрации (Франция)
 Посол
 Список послов иностранных государств в России

Ссылки 
 Анри Фроман-Мёрис в гостях у Юрия Любимова в театре на Таганке фотография
 Who’s Who in France, 2004, Biography of Froment-Meurice Henri бесплатный доступ к факсимильному экземпляру (изображение)
 Who’s Who in France, Biography of Froment-Meurice Henri платный доступ к полной биографии
 LISTE CHRONOLOGIQUE DES AMBASSADEURS, ENVOYES EXTRAORDINAIRES, MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES ET CHARGES D’AFFAIRES DE FRANCE ہ L’ETRANGER DEPUIS 1945 Полный список послов Франции, полномочных посланников и поверенных в делах с 1945 года.
 Henri Froment-Meurice, Journal d’Asie. Chine-Inde-Indochine-Japon, 1969—1975, L’Harmattan, 2005, 488 pages
 Persée, Revue d’histoire, Vingtième Siècle. Année 1999, Volume 63, Numéro 1, p. 161—162, Jeannesson Stanislas
 LE JOURNAL D’ASIE par HENRI FROMENT-MEURICE (années 1969, 1970)
 LE JOURNAL D’ASIE par HENRI FROMENT-MEURICE (années 1971, 1972) Directeur Asie-Océanie au Quai d’Orsay de 1969 à 1975, l’Ambassadeur Henri Froment-Meurice dévoile les arcanes de la guerre du Vietnam
 Henri Froment-Meurice. Une puissance nommée Europe Рецензия на книгу
 La politique asiatique de la France après de Gaulle (1969—1972) : une approche multilatérale en rupture avec la politique de grande puissance Kenichi Fujisaku, Tokyo University of Foreign Studies, Doctorant à Paris I — Panthéon-Sorbonne.

Примечания 

Послы Франции в Германии
Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Послы Франции в СССР